Гваге има више значења:

 Гваге (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гваге (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гваге (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику